Ватри — Французский город и коммуна в регионе Шампань-Арденны, департамент Марна, в районе Шалон-ан-Шампань и кантоне Экюри-сюр-Куль.

Демография

Транспорт 
Аэропорт Шалон-Ватри, расположенный в Ватри, является крупным международным центром грузовых авиаперевозок. Ранее аэропорт был авиабазой, а в настоящее время используется как конечный пункт несколькими авиакомпаниями-лоукостерами.

До Парижа от Ватри можно добраться на пригородных поездах, идущих через Реймс, с вокзала Шалон-ан-Шампань.

Примечания

Ссылки 
 INSEE

Коммуны департамента Марна